Cernuschi est un patronyme italien ainsi que français, porté notamment par :

 Enrico Cernuschi, dit Henri Cernuschi, 1821-1896, homme d'affaires et collectionneur d'art français d'origine italienne.
 Musée Cernuschi, musée issu du legs de ses collections d'arts asiatiques à la Ville de Paris, établi dans son ancien hôtel particulier,
 rue Cernuschi, une rue de Paris, proche du musée.